1-я альпийская дивизия «Тауринензе» () — итальянская дивизия элитных альпийских горнострелковых частей, участвовавшая во Второй мировой войне. Существовала с 1935 по 1943 годы, ныне её правопреемницей служит альпийская бригада «Тауринензе» современных ВС Италии.

История

Образование 
Дивизия образована 10 сентября 1935 на основе 3-го и 4-го альпийского полков и 1-го альпийского артиллерийского полка. Некоторые части были временно зачислены в альпийскую дивизию «Пустерия» и участвовали во второй итало-эфиопской войне. Также в Восточной Африке участвовали батальоны «Эксиллес» и «Интра» и некоторые батареи альпийских артиллерийских групп «Суза» и «Аоста». Полная реорганизация дивизии завершилась к маю 1937 года.

Служба в Западных Альпах 
10 июня 1940 дивизия была переброшена на Западный фронт в сектор Монченизио-Бардонеккья. Участвовала с 10 по 24 июня 1940 в боевых действиях на территории Франции, оккупировав Бург-Сен-Морис и Сен-Фой. После капитуляции Франции был распущен батальон «Валле», а дивизия стала на охрану границы Италии со Свободным Французским государством.

Югославия 
В январе 1942 года дивизия прибыла в Рагузу, откуда вышла в хорватский Мостар и вошла в состав 14-го корпуса. С 15 апреля по 31 мая дивизия была задействована в антипартизанской операции в Хорватии и Боснии, проходившей под кодовым названием «Фоча». В августе дивизия передислоцирована в Черногорию. Части её участвовали и в сражении на реке Сутьеска. 8 сентября 1943 после капитуляции Италии прекратила существование, но некоторые её солдаты вступили в Движение Сопротивления и воевали в составе перешедшей на сторону югославов дивизии «Гарибальди».

Структура 
Штаб-квартира дивизии располагалась в городе Турин, в честь его старинного названия «Аугуста Тауринорум» было взято название дивизии «Тауринензе».

Список частей дивизии 
  3-й альпийский полк
  Батальон «Пинероло»
  Батальон «Фенестрелле»
  Батальон «Эксиллес»
  4-й альпийский полк
  Батальон «Ивреа»
  Батальон «Аоста»
  Батальон «Интра»
  1-й горный артиллерийский полк
 Артиллерийская группа «Суза»
 Артиллерийская группа «Аоста»
  1-й инженерный батальон
 305-е санитарное отделение
 130-е отделение моторизованного транспорта
 60-е отделение поддержки

Командиры бригады (1935—1943) 
 Бригадный генерал 
 Бригадный генерал Луиджи Нуволони ()
 Бригадный генерал Паоло Микелетти ()
 Бригадный генерал Паоло Пунтони ()
 Бригадный генерал Джованни Маккарьо ()
 Бригадный генерал

Ссылки 
 Структура 1-й альпийской дивизии «Тауринензе» 

Воинские части и формирования, созданные в 1935 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году
Вооружённые силы Италии во Второй мировой войне
Дивизии Италии
Дивизии XX века
Горные формирования Италии